Leonarda – forma femminile del nome proprio di persona Leonardo
Leonarda – cortometraggio del 2016 sulla storia di Leonarda Cianciulli
Isabella Leonarda – compositrice, religiosa e docente italiana